Stukafest (afkorting van StudentenKamerFestival) is een festival in zestien studentensteden in Nederland waarbij culturele optredens in studentenkamers plaatsvinden. Elke Stukafest wordt georganiseerd door een lokaal bestuur, ondersteund door de Stichting Stukafest (landelijk) en lokale partners. Stukafest wil op een laagdrempelige manier studenten in contact laten komen met de kunst en cultuur in Nederland.

Ontwikkeling
Stukafest is ontstaan naar aanleiding van het Broadway Festival op Texel. In 2001 is het idee van het festival door bestuursleden van Cultuur op de Campus in Nijmegen opgepikt en voor het eerst georganiseerd. In het eerste jaar bestond Stukafest uit een festival van tien kamers met als afsluiting een gangfeest in een studentenflat. Door dit succes is Stukafest in Nijmegen uitgegroeid tot een populair en vaak uitverkocht jaarlijks evenement met een twintigtal studentenkamers per stad. Deze kamers worden omgebouwd tot minitheatertjes waar acts korte optredens verzorgen. Daarnaast is er een gratis toegankelijke openingsact en als afsluiting van de avond een groot StukaFeest.

In januari 2006 is door de organisatoren van Stukafest Nijmegen van dat jaar een landelijke stichting opgericht met als doel Stukafest naar alle grote universiteitssteden van Nederland te brengen. In februari 2007 vonden de eerste edities in Maastricht, Enschede en Groningen plaats. In 2008 voegden Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven zich erbij. In 2009 vond Stukafest ook in Leiden en Utrecht plaats en in 2010 zijn Tilburg en Delft erbij gekomen. In 2012 vond Stukafest ook plaats in Zwolle en in 2013 was er voor het eerst een editie in Den Haag. In 2014 deed Middelburg voor het eerst mee. Sinds 2015 heeft ook Breda een editie en in 2016 maakte de editie in Zwolle een comeback.

Festivaldata

* Dit Stukafest is afgelast.

Cabaretfestival
Theaterfestival
Festival in Nederland
Culturele studentenorganisatie